Heßlarergraben ist ein Gewässer- und Talname bei und in der Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern:

 Heßlarergraben (Aschbach), linker Zufluss des Aschbachs (zur Wern) nach Münster, Gemeinde Eußenheim
 Heßlarergraben (Wern) – zwei Täler zur Wern; flussabwärts:
 Heßlarergraben (Wern), rechtes Bachtal zur Wern nach Stetten, Stadt Karlstadt
 Heßlarergraben, oberster Talabschnitt des Neubergsgrabens, rechtes Bachtal zur Wern vor Eußenheim